Cape Oelar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Ular (udde i Indonesien, Moluckerna), 
 Tanjung Ular (udde i Indonesien, Bangka-Belitung, lat -1,96, long 105,13), 

Robotskapade Indonesienförgreningar